Гордиюк — фамилия. Известные носители:
 Гордиюк, Виктор Иосифович (род. 1970) — российский хоккеист.
 Гордиюк, Константин Александрович (род. 1978) — российский футболист.